Ремпель (Ремпел) — фамилия. Известные носители:

 Ремпель, Андрей Андреевич (род. 1958) — специалист в области физико-химии керамических материалов, член-корреспондент РАН, профессор.
 Ремпел, Гарри (1944—2018) — канадский учёный-химик, специалист в области катализаторов.
 Ремпель, Лазарь Израилевич (1907—1992) — узбекский советский искусствовед, историк искусства, востоковед, доктор искусствоведения, профессор.
 Ремпель, Мария Петровна (1914—1975) — советский инженер-судостроитель, лауреат Сталинской премии.
 Ремпель, Мишель (род. 1980) — канадский политик.
 Ремпел, Шэннон (род. 1984) — канадская конькобежка.